Katherine eller Catherine kan syfta på:

 Catherine (datorspel) – ett skräckpussel-spel 
 Catherine (Katran) – en rollfigurer i Myst
 Catherine (musikgrupp) – ett alternativ rock-band från Chicago
 Katherine (film) – en amerikansk TV-film från 1975
 Katherine (krater) – en krater på Titania, se Lista över geologiska strukturer på Uranus månar

Geografi

Australien 

 Katherine, Northern Territory, ort, Town of Katherine, 
 Town of Katherine, local government area, Northern Territory,

USA 

 Katherine, Arizona, ort, Mohave County,